Высотская, Ольга Ивановна (1903—1970) — русская детская писательница, драматург и переводчик.
 Высотская, Ольга Николаевна (1885—1966) — литературный и театральный деятель, актриса театра Мейерхольда, подруга Николая Гумилёва, мать их общего сына.